I. Bardülisz (ur.  előtt – ) ókori illír uralkodó
II. Bardülisz (ur.  k.) ókori illír uralkodó

Más
Bardylis, a fémfürkészek egy neme